Larry Russell (componist) (1913-1954), Amerikaans filmcomponist, arrangeur en dirigent, componist van Vaya con Dios en voor Limelight
 Larry Russell (multi-instrumentalist) (1950), bassist voor Billy Joel, drummer, producer, songwriter, componeerde voor Idols en enkele films